John Murphy (sacerdot) (1753–1798), capellà irlandès
 John Murphy (polític) (1786-1841), polític estatunidenc
 John Murphy (nedador) (1953-), nedador estatunidenc
 John Murphy (compositor) (1965-), compositor britànic
 John Murphy (ciclista) (1984-), ciclista estatunidenc